Вилсонвил има више значења:
 Вилсонвил (Алабама)
 Вилсонвил (Илиноис)
 Вилсонвил (Небраска)
 Вилсонвил (Орегон)